Лесли «Лес» Хантер (; 16 августа 1942, Нашвилл, Теннесси, США — 27 марта 2020) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Лес Хантер родился в городе Нашвилл (штат Теннесси), учился в Нашвиллской школе Перл, в которой играл за местную баскетбольную команду.

Студенческая карьера 
В 1964 году Хантер окончил Университет Лойолы в Чикаго, где в течение трёх лет играл за команду «Лойола Рамблерс», в которой провёл успешную карьеру. При Хантере «Рамблерс» ни разу не выигрывали регулярный чемпионат и турнир конференции Mideastern, однако в 1963 году вышли в плей-офф студенческого чемпионата США. В том же году «Бродяги» стали чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), обыграв в финале в упорной борьбе (в овертайме) команду «Цинциннати Биркэтс» со счётом 60—58, которая выиграла два предыдущих турнира (1961—1962), сам же Хантер стал лучшим игроком своей команды, набрав в нём 16 очков и сделав 11 подборов.

Профессиональная карьера 
Играл на позиции тяжёлого форварда и центрового. В 1964 году был выбран на драфте НБА под 9-м номером командой «Детройт Пистонс», однако не провёл в её составе ни одного матча, а вскоре вместе с Бобом Ферри, Бейли Хауэллом, Уоли Джонсом и Доном Олом был обменен в клуб «Балтимор Буллетс» на Терри Дишингера, Дона Коджиса и Рода Торна, где выступал в течение одного сезона. Через два года Хантер заключил соглашение с клубом АБА «Миннесота Маскис», в котором тоже отыграл один сезон. Позже выступал за команды «Майами Флоридианс», «Нью-Йорк Нетс», «Кентукки Колонелс» и «Мемфис Тэмс», также выступавших в АБА. Всего за карьеру в НБА и АБА сыграл 468 игр, в которых набрал 5735 очков (в среднем 12,3 за игру), сделал 3224 подбора и 752 передачи.

Личная жизнь 
После завершения профессиональной карьеры Лес Хантер в 1976 году переехал в Канзас-Сити, где в течение десяти лет владел рестораном. Затем бывший баскетболист работал инструктором, целью которого является помощь студентам, которые по какой-либо причине не смогли получить диплом об окончании полной средней школы.

Награды и почести 
11 июля 2013 года в Овальном кабинете Белого Дома Хантер и его бывшие товарищи по команде «Лойола Рамблерс» Джон Иган, Джерри Харкнесс и Рон Миллер встретились с президентом США Бараком Обамой в ознаменование 50-летнего юбилея со дня победы баскетбольной команды в национальном чемпионате, единственной в истории университета. На сегодняшний день «Бродяги» являются единственной баскетбольной командой первого дивизиона NCAA, выигравшей студенческий чемпионат от штата Иллинойс. В сентябре 2013 года Хантер и весь состав чемпионской команды «Лойола Рамблерс» 1963 года был введён в Зал Спортивной Славы Чикаго. В ноябре того же года баскетбольная команда «Лойола Рамблерс» образца 1963 года была включена в студенческий Зал Славы баскетбола, к тому же она стала первой командой, введённой в Зал Славы.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Loyola’s Title Was Turning Point for NCAA Hoops

Баскетболисты США
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Миннесота Маскис»
Игроки «Майами Флоридианс»
Игроки «Нью-Йорк Нетс»
Игроки «Кентукки Колонелс»
Игроки «Мемфис Тэмс»